Roger Federer defendeu com sucesso o título de campeão contra Alejandro Falla por 7–6(7–2), 7–6(7–3).

Cabeças de chave 
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Rafael Nadal (Segunda rodada)
 '''Roger Federer (Campeão)
 Milos Raonic (Segunda rodada)
 Kei Nishikori ''(Semifinais)

<li> Richard Gasquet (Primeira rodada)
<li> Mikhail Youzhny (Primeira rodada)
<li> Tommy Haas (Withdrew devido uma lesão no ombro direito)
<li> Jerzy Janowicz (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Circuito ATP de 2014